Wassilko von Serecki steht für:
 Wassilko von Serecki (Adelsgeschlecht), rumänisches Bojaren- und österreichisches Hochadelsgeschlecht

Wassilko von Serecki ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wassilko von Serecki (1864–1940), österreichisch-rumänischer Politiker
 Jordaki Wassilko von Serecki (1795–1861), österreichisch-rumänischer Großgrundbesitzer und Politiker
 Stephan Wassilko von Serecki (1869–1933), österreichischer Jurist
 Viktor Wassilko von Serecki (1872–1934), österreichischer orthodoxer Geistlicher
 Zoe Wassilko von Serecki (1897–1978), österreichische Parapsychologin und Astrologin

Siehe auch:
 Palais Wassilko von Serecki in Czernowitz, Ukraine